Kinta kan syfta på:

Geografi

Kina
 Kinta –  tidigare romanisering av ett härad, se Jinta

Malaysia 

 Kinta (distrikt) – ett distrikt i delstaten Perak

USA 

 Kinta, Oklahoma, ort, Haskell County, 

Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar